Sergei Anatoljewitsch Petrenko (kyrillisch Сергей Анатольевич Петренко) ist der Name folgender Personen:

* Sergei Anatoljewitsch Petrenko (Fußballspieler) (* 1955), russischer Fußballspieler und -trainer
 Sergei Anatoljewitsch Petrenko (Eishockeyspieler) (* 1968), russisch-ukrainischer Eishockeyspieler